Городянка:

Реки 
 Городянка (приток Большой Сукромки) — река в Тульской области России.
 Городянка (приток Ловати) — река в России, протекает в Поддорском районе Новгородской области.
 Городянка (приток Лужи) — река в Калужской области России.
 Городня (приток Москвы) (Городянка) — река на юге Москвы.
 Городянка (приток Рузы) — река в России, протекает по городу Руза.
 Городянка (приток Шелони) — река в России, протекает в Бежаницком и Дедовичском районах Псковской области.

Другое 
 Улица Городянка — улица в Южном административном округе города Москвы.